Кемь — топоним.

 Кемь —  город в Карелии.
 Кемь — железнодорожная станция города Кемь.
 Кемь (река, впадает в Белое море) — река в Карелии.
 Кемь (приток Енисея) — река в Красноярском крае.
 Кемь (приток Чирко-Кеми) — река в Карелии.

См. также 
 Кемские